Tavrítxeskoie (en rus: Таврическое) és un poble de la República de Crimea, a Rússia, que el 2014 tenia 912 habitants. Pertany al districte rural de Krasnoperekopsk. Fins al 1948 la vila es deia Kalantxak.

Referències 

Pobles de la República Autònoma de Crimea